Соглашение между СССР и США об обменах в области науки, техники, образования, культуры и других областях (также Соглашение Лэйси — Зарубина), двустороннее соглашение. Подписано 27 января 1958 года в г. Вашингтоне послом СССР Г. Н. Зарубиным и специальным помощником государственного секретаря США У. С. Лэйси (William Sterling Lacy). 

Соглашение Лэйси — Зарубина стало первым в истории российско-американских отношений межгосударственным соглашением, создавшим договорно-правовую основу для развития культурных и научных связей между двумя странами. Оно дало возможность на плановой основе осуществлять программы культурных и научных обменов, происходивших до подписания соглашения на нерегулярной основе заключения отдельных договоров и контрактов.

Предусмотренные обмены 

В заключительном разделе договора оговаривалось установление прямого воздушного сообщения между СССР и США.

Обмен в области телекоммуникаций 

Соглашение предусматривало:
1) обмен радио- и телевизионными программами как научного, так и культурного характера;
2) «обмен передачами, посвященными обсуждению таких международных политических проблем, которые могут быть согласованы сторонами»;
3) обмен радио- и телевизионным оборудованием и соответствующими специалистами.

Хозяйственный и культурный обмен 

Соглашением предусматривался:
1) обмен группами специалистов в области промышленности, сельского хозяйства и медицины;
2) обмен поездками представителей культурных, общественных, молодежных и студенческих групп СССР и США;
3) обмен и взаимное приобретение документальных и художественных фильмов, а также их совместное производство;
4) организация проведения недели советского фильма в США и американского — в СССР;
5) обмен артистами, театральными, хоровыми и хореографическими коллективами, симфоническими оркестрами.

Научный обмен 

Соглашением предусматривался:
1) обмен между Академией наук СССР и Национальной академией наук США;
2) обмен специалистами между министерствами здравоохранения и сельского хозяйства;
3) обмен делегациями профессоров и преподавателей между Московским и Колумбийским университетами, Ленинградским и Гарвардским университетами по естественнонаучным, гуманитарным и техническим специальностям;
4) обмен студентами между Московским и Ленинградским университетами, с одной стороны, и американскими университетами — с другой, в количестве 20 человек с каждой стороны на 1958/59 учебный год.

Спортивный обмен 

Соглашением предусматривалось:
1) обмен спортсменами и спортивными командами и проведение в течение 1958—59 годов в СССР и США целого ряда спортивных соревнований;
2) сотрудничество сторон в развитии туризма и обмен выставками и изданиями;
3) организация ежегодных матчевых встреч сборных СССР — США по:
 баскетболу;
 борьбе;
 лёгкой атлетике;
 тяжёлой атлетике;
 хоккею;
 шахматам,
что прямо оговаривалось текстом соглашения.

Совершившиеся обмены 

До 19 июня 1973 года, когда в Вашингтоне было заключено Общее соглашение между СССР и США о контактах, обменах и сотрудничестве на период до 31 декабря 1979 года, соглашение Лэйси — Зарубина продлевалось каждые два года, что позволяло стабильно поддерживать научный и культурный обмен (за исключением периодов возникновения серьезных международных кризисов, подобных Суэцкому кризису 1957 года, когда культурный и научный обмен временно прекращался несмотря на уже достигнутые договоренности).

СССР в США 

За время действия Соглашения и последующих двухгодичных соглашений в США выступили (некоторые из них несколько раз) десятки советских коллективов и отдельных солистов, в том числе:
1) балетная труппа Большого театра;
2) Государственный ансамбль народного танца СССР под руководством И. А. Моисеева;
3) Государственный хореографический ансамбль «Березка» под руководством Н. Надеждиной;
4) балетная труппа Ленинградского театра оперы и балета;
5) ансамбли танца Украины, Грузии;
6) МХАТ;
7) Государственный центральный театр кукол под руководством С. Образцова;
8) цирковые труппы;
9) лучшие симфонические оркестры СССР;
10) солисты Д. Ойстрах, Э. Гилельс, С. Рихтер, М. Ростропович, Л. Коган, В. Ашкенази и др.

США в СССР 

За время действия Соглашения и последующих двухгодичных соглашений в СССР выступили:
1) Бостонский симфонический оркестр под управлением всемирно известного американского дирижера Шарля Мюнша (Charles Munch);
2) Нью-Йоркский симфонический оркестр;
3) Филадельфийский симфонический оркестр под управлением всемирно известного американского дирижера Юджина Орманди (Eugene Ormandi);
4) Кливлендский симфонический оркестрпод управлением всемирно известного американского дирижера Джорджа Селла (George Szell);
5) дирижер Л. Стоковский (Leopold Stokowski);
6) скрипач А. Стерн (Isaac Stern);
7) певцы Р. Тебальди (Renata Tebaldi), П. Робсон (Paul Robeson), М. Ланца (Mario Lanza), Дж. Лондон (George London) и Л. Уоррен (Leonard Warren);
8) джазовые группы Д. Эллингтона (Duke Ellington) и Б. Гудмена (Benny Goodman);
9) многие другие.
Большинство из этих гастролей были организованы при посредничестве главы концертного антрепренерского бюро «Юрок артистс, инк.», основателем и владельцем которого был Сол Юрок.

Примечания

Литература 

 Соглашение Лэйси — Зарубина 1958 // Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII-XX века. — Москва: Международные отношения, 2001. — 696 с. — ISBN 5-7133-1045-0.
 Иванян Э. А. Когда говорят музы. История российско-американских культурных связей — М.: Международные отношения, 2007. — 432 с., ISBN 978-5-7133-1316-6.
 Text of Lacy-Zaroubin Agreement, January 27, 1958
1958 год в СССР
1958 год в США
Советско-американские отношения
Международные договоры СССР
Международные договоры США